Butia bezeichnen:
 botanisch die Geleepalmen

Butia ist der Familienname von
 Alma Butia (* 1929), jugoslawische Sprinterin